Баррейруш — район в Португалии:
 Баррейруш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Баррейруш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Вила-Реал.
 Баррейруш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.

См. также 
 Душ Баррейруш